William Fiennes (auteur) (né 1970)
 William Fiennes ( Saye et Sele) (1582–1662)
 William Fiennes (3e vicomte Saye et Sele) (c. 1641 – 1698)